Long Mỹ (Đất Đỏ), een xã in het Vietnamese district Đất Đỏ
 Long Mỹ (Giồng Trôm), een xã in het Vietnamese district Giồng Trôm
 Long Mỹ (Hậu Giang), een district in de Vietnamese provincie Hậu Giang